Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 20 a 25 lutego 1994 roku w ramach igrzysk w Lillehammer.

Podczas igrzysk rozegrane zostały trzy konkurencje w skokach narciarskich – 20 lutego były to zawody indywidualne na obiekcie dużym (K-120), 23 lutego – skoki drużynowe na obiekcie dużym, a 25 lutego odbył się konkurs indywidualny na skoczni normalnej (K-90). W konkursie indywidualnym na skoczni dużej triumfował Jens Weißflog, srebro zdobył Espen Bredesen, a brąz – Andreas Goldberger. W konkursie na skoczni normalnej mistrzem olimpijskim został Espen Bredesen, który bezpośrednio wyprzedził Lasse Ottesena i Dietera Thomę. W zawodach drużynowych mistrzami olimpijskimi zostali skoczkowie niemieccy, którzy wystąpili w składzie: Hansjörg Jäkle, Christof Duffner, Dieter Thoma i Jens Weißflog. Srebro zdobyła drużyna Japonii, a brąz – Austrii.

Łącznie w zawodach wystartowało 68 skoczków narciarskich z dziewiętnastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Zbyněk Krompolc (15 lat i 268 dni), natomiast najstarszym – Jiří Parma (31 lat i 48 dni).

Po raz siedemnasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Przed igrzyskami 
Zawody w skokach narciarskich zostały rozegrane według stosowanej ówcześnie formuły, zgodnie z którą zawodnicy oddawali po jednym skoku w dwóch rundach. Zmianie uległy natomiast zasady rozgrywania konkursu drużynowego. Na poprzednich igrzyskach olimpijskich czterej zawodnicy oddawali po dwa skoki w dwóch rundach, jednak do wyniku drużyny sumowano trzy najlepsze próby. Na igrzyskach w Lillehammer do wyniku drużyny wliczano wszystkie skoki poszczególnych zawodników.

Tło zawodów 
Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 w Albertville rozegrano trzy konkursy, w tym dwa indywidualne i jeden drużynowy. Konkurs na normalnej skoczni K-90 rozegrany 9 lutego 1992 roku wygrał Austriak Ernst Vettori, drugi był jego rodak Martin Höllwarth, a trzecie miejsce zajął Fin Toni Nieminen. W drugim konkursie podczas igrzysk rywalizowały drużyny. Zawody przeprowadzono na skoczni dużej K-120. Złoty medal wywalczyła reprezentacja Finlandii, srebro zdobyli reprezentacji Austrii, a brąz Czechosłowacy. Ostatni konkurs indywidualny na dużej skoczni K-120 odbył się 16 lutego 1992 roku. Mistrzem olimpijskim został Toni Nieminen, srebrnym medalistą – Martin Höllwarth, a brązowym – Heinz Kuttin.

Obiekty 
Zawody w skokach narciarskich podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 1994 roku zostały rozegrane na skoczniach w Lillehammer. Kompleks tych obiektów został specjalnie wybudowany dla przeprowadzenia olimpijskich konkursów. Budowę ukończono w 1992 roku. Dwa spośród trzech konkursów odbyły się na skoczni dużej o punkcie konstrukcyjnym K-123, natomiast jeden konkurs odbył się na skoczni normalnej K-90.

Jury 
Dyrektorem konkursów w skokach narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 był Torbjørn Yggeseth oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej – S. Haagensen. Funkcję delegata technicznego sprawował Rob Mccormack, a jego asystentem był A. Gorjanc. Ponadto, skoki we wszystkich trzech konkursach oceniało po pięciu sędziów, którzy przyznawali zawodnikom noty punktowe za styl. Składy sędziowskie, wraz z miejscami zajmowanymi na wieży, przedstawia poniższa tabela.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (20.02.1994)

Konkurs drużynowy na skoczni K-120 (23.02.1994)

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (25.02.1994)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
1994